Tassilon est le nom de plusieurs ducs de Bavière de la dynastie des Agilolfing, durant le haut Moyen Âge :

 Tassilon ,
 Tassilon II,
 Tassilon III (742 – 794) : le plus connu d'entre eux et le dernier du nom s'opposa à Charlemagne.

Homonymie dynastique